Tento článek se zabývá demografií Albánie. V roce 2011 měla Albánie 2 821 997 obyvatel.

Výsledky sčítání 

p =provizorní číslo

Výsledky sčítání v roce 2001

Množství domácností 
726 895

Věková struktura 
Méně než 6 let: 10,8 %
65 let a více: 7,5 %

Pohlaví 
Muži: 49,9% populace
Ženy: 50,1% populace

Vzdělání 
Procento populace nad 6 let (2 737 614)
nedokončené základní: 14,8 %
základní: 18,6 %
nižší střední: 38,4 %
vyšší střední: 21,7 %
vysokoškolské: 2,9 %
negramotní: 3,6 %

Sčítání v roce 2011 
Podle předběžných čísel činila souhrnná populace Albánie 2 831 741 lidí. Srovnání čísel ukazuje, že populace během deseti let klesla o 7,7 %. Za důvod je považovaná rozsáhla emigrace a nižší porodnost. Poprvé v dějinách sčítání žilo vyšší procento populace ve městech – 53,7 %. 82,58 % obyvatel se označilo za Albánce; 390 938 lidí (14 % populace) neuvedlo svou národnost a dalších 44 144 (1,6%) označilo národnost za nedůležitou.

Etnické menšiny 
Albánie uznává tři národní menšiny a tou jsou Řekové, Makedonci a Černohorci a dvě kulturní menšiny, což jsou Arumuni a Romové.

Náboženství 
Podle sčítání v roce 2011 byla náboženská příslušnost obyvatel Albánie následující – 56,7 % Muslimové, 13,79 % neuvedlo náboženskou příslušnost, 10,03% katolíci, 6,75 % pravoslavní, 5,49 % mělo jinou náboženskou příslušnost, 2,5 % byli ateisté, 2,09 % Bektašíjové a 0,14 % ostatní křesťané.

Pohyb obyvatelstva

Reference

Externí odkazy 
 
 Statistický úřad Slovenské republiky
 Demographic Research Centre

Údržba:Články s referencemi v nadpisech
Albánie
Albánská společnost